Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2018—2019 () — 105-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу. Титул чемпіона здобув Ф91 Дюделанж.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background: #FCC; text-align: center;" | 24 травня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2019
Люксембург
Люксембург
2018 у люксембурзькому спорті
2019 у люксембурзькому спорті